

Sport 
 Everton FC, voetbalclub uit Liverpool
 Everton LFC, vrouwenvoetbalclub uit Liverpool
 Everton Tigers, basketbalteam onder beheer van de voetbalclub
 Everton de Viña del Mar, Chileense voetbalclub
 Everton FC (Port of Spain), voormalig voetbalclub in Trinidad en Tobago
 Everton AFC, voetbalclub in Cork

Geografie 
 Everton (Bedfordshire), plaats in Engeland
 Everton (Hampshire), plaats in Engeland
 Everton (Liverpool), een district in Liverpool, Engeland
 Everton (Nottinghamshire), plaats in Engeland
 Everton (Shetland), Scotland
 Everton (Arkansas), plaats in de VS
 Everton (Missouri), plaats in de VS
 Everton (Indiana), plaats in de VS

Personen 
 Everton Ramos da Silva, Braziliaans voetballer (1983)
 Everton José Modesto Silva, Braziliaans voetballer (1988)
 Éverton Cardoso da Silva, Braziliaans voetballer (1988)
 Éverton de Barros Ribeiro, Braziliaans voetballer (1989)
 Éverton Soares, Braziliaans voetballer (1996)
 Everton Weekes, cricketspeler
 Everton Blender, Jamaicaans reggaezanger
 Ewerthon, Braziliaans voetballer (1981)